Джеймс Фе́ргюсон (): Фергюсон, Джеймс (1710—1776) — шотландский астроном и создатель приборов.
 Фергюсон, Джеймс (1797—1867) — американский астроном и инженер.
 Фергюсон, Джеймс Эдвард (1871—1944) — американский политик, 26-й губернатор штата Техас.